Goosia är ett släkte av svampar. Goosia ingår i familjen Englerulaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Goosia